Hornstorf heißen folgende Orte in Deutschland:

 Gemeinde Hornstorf im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 ein Ortsteil von Groß Sarau im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Hornstorf (Straubing), ein Ortsteil der kreisfreien Stadt Straubing in Bayern